Clarinda (Iowa) – miejscowość w stanie Iowa
 Clarinda (Alberta) – miejscowość w Kanadzie
 Clarinda (Victoria) – przedmieście Melbourne